Raquette kan syfta på:

Platser 
 Raquette Lake
 Lac Raquette
 Lac à la Raquette
 Raquette River
 Rivière Raquette
 Rivière à la Raquette

Personer 
Gösta Raquette (1871–1945), svensk missionär